sukiennice – budynek, w którym sprzedawano sukno
 Sukiennice – skała w Ojcowskim Parku Narodowym
 Sukiennice – skała w grupie Sokolików w Rudawach Janowickich
 Sukiennice w Ieper 
 Sukiennice w Krakowie 
 Sukiennice w Poznaniu 
 Sukiennice w Wieliczce
 Sukiennice we Wrocławiu